Мышляев Леонид Павлович - российский учёный, специалист по автоматизации производственных процессов. Родился 5 января 1948 года в Новокузнецке. Лауреат Государственной премии СССР. Лауреат премии Совета министров СССР. Лауреат премии Ленинского комсомола СССР. В 1967 году окончил Прокопьевский горный техникум. Окончил Сибирский металлургический институт в 1972. Начал работать на кафедре автоматизации металлургических процессов. В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию на звание кандидата технических наук (О системном решении задач алгоритмизации управления металлургическими процессами). В 1987 защитил диссертацию на звание доктора технических наук. С 1996 по 2000 работал в НФИ КемГУ заведующим кафедрой технической кибернетики, заместителем директора по науке, редактировал журнал "Математические и экономические модели в оперативном управлении производством". С 2000 работал в СибГИУ, возглавлял научно-исследовательский центр систем управления. С 2008 по 2013 проректор по научной работе СибГИУ. Занимается автоматизацией обогатительных фабрик. Под его руководством проходит научный семинар "Проблемы создания систем управления". Профессор кафедры автоматизации и информационных систем СибГИУ. С 2020 директор Научно-исследовательского центра - Системы управления (НИЦ СУ).

Награды 
 Заслуженный изобретатель РСФСР (1989 г.) за комплекс изобретений по средствам и системам автоматизации;
 Премия Ленинского комсомола (1976) за автоматизированные системы управления кислородно-конвертерным производством стали;
 Государственная премия СССР (1989) за создание автоматизированных систем с многовариантной структурой для управления промышленными комплексами.
 Премия Совета Министров СССР (1991) за комплекс научно-технических разработок по автоматизации управления металлургическим производством;
 Премия правительства Российской федерации за 2009 год.

Сочинения 
 Системные основы прогнозирования объектов управления. 2012
 Имитационное моделирование муниципальных финансово-промышленных групп: Учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлениям 651900 "Автоматизация и упр.", 654700 "Информ. системы" и специальностям 220200 "Автоматизир. системы обраб. информ. и упр.", 071900 "Информ. системы и техн. Новокузнецк, СибГИУ, 2003.
 Проектирование и строительство углеобогатительных фабрик нового поколения: монография / Г. П. Сазыкин, Б. А. Синеокий, Л. П. Мышляев. Новокузнецк, Сибгиу, 2003.
 Прогнозирование в системах управления : Монография / Л.П. Мышляев, В.Ф. Евтушенко ; М-во образования Рос. Федерации. Сиб. гос. индустриал. ун-т. Новокузнецк, 2002
 Алгоритмы идентификации нестационарных объектов: Учеб. пособие / Л.П. Мышляев, С.М. Кулаков, Е.И. Львова, В.В. Зимин. Новокузнецк, СибГИУ, 2000.
 Алгоритмизация управления объектами с запаздыванием Учеб. пособие / Л. П. Мышляев, В. П. Авдеев, В. Я. Карташов, М. Б. Купчик; Кемеров. гос. ун-т. Кемерово, 1989
 Алгоритмизация управления процессами шихтоподготовки Учеб. пособие / Л. П. Мышляев, В. П. Авдеев, С. Ф. Киселев, Ю. Н. Марченко; Сиб. металлург. ин-т им. Серго Орджоникидзе, Кузбас. политехн. ин-т. Новокузнецк, 1989

Примечания

Ссылки 
 Мышляев Л.П. на сайте Библиотеки имени Н.В. Гоголя
 страничка НИЦ СУ на сайте кафедры автоматизации СибГИУ
 Мышляев Л.П в Известиях ВУЗов
 Туторская С. 'Формула творчества' - Москва: Молодая гвардия, 1971 - с.224

Выпускники Сибирского индустриального университета
Преподаватели Сибирского индустриального университета
Преподаватели Новокузнецкого филиала Кемеровского государственного университета